

Aziende

Aeronautiche 
 Avia – azienda meccanica ceca, attiva nella produzione di autocarri, ora come Avia Ashok Leyland Motors Company, aerei e di componenti aeronautiche
 AVIA (Azionaria Vercellese Industrie Aeronautiche) – azienda aeronautica italiana ora scomparsa.
 AVIA - Hamilton Standard Aviation Ltd, ora AVIA PROPELLER – azienda di produzione di eliche aeronautiche
 AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati) – sindacato che opera nel campo dell'aviazione

Automobilistiche 
 Avia Ashok Leyland Motors Company – azienda meccanica controllata Ashok Leyland, attiva nella produzione di autocarri, autobus e veicoli militari

Altre 
 Avia – azienda calzaturiera statunitense
 Avia – marchio d'orologeria svizzera registrato a La Chaux-de-Fonds nel 1910

Geografia

Città 
 Avia – municipalità della prefettura della Messenia, Grecia
 Avià – municipalità della comunità autonoma della Catalogna, Spagna

Fiumi 
 Avia – fiume che scorre nella provincia di Ourense, nella Spagna settentrionale